Schrattenholz ist der Familienname folgender Personen:

 der Komponist, Cellist und Musikpädagoge Leo Schrattenholz (1872–1955)
 dessen Vater, der Pianist Max Schrattenholz 
 Max’ Bruder, der Musikjournalist und Publizist Josef Schrattenholz (1847–1909)
 Wilhelm Schrattenholz (1815–1898), deutscher Lehrer, Dichter, Schriftsteller, Komponist und selbsternannter Arzt und Heiler